Габор Янош Юстин Барош (Барошш) (; 1848—1892) — венгерский ; в разные годы: министр транспорта, министр образования и министр внутренних дел Венгрии. В дореволюционных источниках, например в «ЭСБЕ», описывается как Гавриил Барошш де Белуш.

Биография 

Габор Барош родился 9 мая 1892 года в Австро-Венгрии в районе Поважска-Бистрица; происходил из венгерских дворян. 

С 1875 года состоял членом венгерской палаты представителей; с 1884 года был министром путей сообщения, с 1889 года — вместе с тем и торговли; существенно содействовал усовершенствованию венгерских путей сообщения, почты и телеграфа, заботясь о расширении венгерской торговли и промышленности.

Барош был человеком с таким сильным характером, что его нельзя было сбить с пути никакими препятствиями; его называли его «железным министром». Венцом его железнодорожной политики было регулирование Дуная на прежде непроходимых порогах Железных ворот путём строительства каналов, которые открыли восточную торговлю для Венгрии и явились событием международного значения. Осматривая свою работу там в марте 1892 года, он простудился, от которой и умер 8 мая. День его похорон был объявлен днем ​​национального траура.

Габору Барошу было присвоено звание Почётного гражданина Будапешта и, помимо этого, его заслуги перед отечеством были отмечены орденом Железной короны.

В память о нём была названа одна из площадей венгерской столице, а также ему был поставлен бронзовый памятник.

Примечания

Литература 
 
 Baross, Gabor // Encyclopædia Britannica, 1911.

Ссылки 
 Baross Gábor a vasminiszter (magyar nyelven). baross.org. [2013. augusztus 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. július 6.)

Министры внутренних дел Венгрии
Министры транспорта Венгрии
Министры образования Венгрии